Obhájkyní titulu soutěže dvouhry juniorek na French Open 2014 byla juniorská světová jednička Belinda Bencicová ze Švýcarska, která dala přednost ženské části soutěže.

Vítězka si do juniorského žebříčku připsala 375 bodů.

Premiérový grandslamový titul získala 17letá osmá nasazená Ruska Darja Kasatkinová, která ve finále porazila srbskou turnajovou jedničku Ivanu Jorovićovou po třísetovém průběhu 6–7, 6–2 a 6–3.

Při své první účasti na Grand Slamu se do semifinále probojovala teprve 14letá Češka Markéta Vondroušová, hrající za klub I. ČLTK Praha, která v roce 2013 skončila jako poražená finalistka na prestižním floridském Orange Bowlu.

Nasazení hráčů 

  Ivana Jorovićová (finále)
  Catherine Bellisová (3. kolo)
  Tornado Alicia Blacková (1. kolo)
  Aliona Bolsovová Zadoinovová (3. kolo)
  Jil Belen Teichmannová (2. kolo)
  Varvara Flinková (1. kolo)
  Sun C'-jüe (1. kolo)
  '''Darja Kasatkinová (vítězka)
  Anhelina Kalininová (1. kolo)
  Françoise Abandová (semifinále)
  Kristína Schmiedlová (čtvrtfinále)
  Priscilla Honová (1. kolo)
  Olga Fridmanová (1. kolo)
  Anna Bondárová (1. kolo)
  Sandra Samirová (1. kolo)
  Iryna Šymanovičová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2014